Phineus (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Phineus (Sohn des Agenor), der Sohn des Agenor und König von Salmydessos
 Phineus (Sohn des Belos), der Sohn des Belos und  Onkel der Andromeda
 Phineus (Sohn des Lykaon), einer der 50 Söhne des arkadischen Königs Lykaon
 Phineus (Sohn des Phoinix), des Königs von Sidon oder Tyros

Siehe auch:
 Phineus-Maler, Notname, griechischer Vasenmaler